López är ett spanskt efternamn. Utanför det spanska språkområdet skrivs det ofta utan accent, alltså som Lopez.

Personer med efternamnet López eller Lopez

A
 Alfonso López Michelsen
 Alfonso López Trujillo
 Aliuska López
 Arlen López

B
 Bernardino López de Carvajal

C
 Cachao López
 Carlos López-Cantera
 Carlos Antonio López
 Christian Lopez
 Claudio López

D
 David López
 Denise Lopez
 Diana López
 Diego López

F
 Feliciano López
 Francis Lopez
 Francisco Solano López

G
 George Lopez
 Gérard Lopez
 Gustavo Adrián López

H
 Héctor López
 Humberto López y Guerra

I
 Irene Lopez

J
 Jennifer Lopez
 Jorge Julio López
 José López Dominguez
 José María López
 José Ramón López
 Juan López Mella
 Juan Manuel López
 Juan Ramón López Muñiz
 Juanma López Iturriaga

K
 Karla López

L
 Laura López
 Laureano López Rodó
 Lisandro López
 Liván López
 Luis López
 Luis Fernando López

M
 Marc López
 Mario Lopez
 Mark López
 Marta López
 Matthew Lopez
 Maxi López
 Maxime Lopez
 Michael López-Alegría
 Michel López Núñez
 Miguel Ángel López
 Mijaín López

N
 Nancy Lopez
 Narciso López
 Nicolas Lopez
 Nicolás López

P
 Patxi López
 Pau López
 Pedro Alonso López

R
 Raúl López
 Robert Lopez
 Rosa López
 Ruy Lopez

S
 Steven López

T
 Trini López

V
 Victor Lopez
 Vincent Lopez
 Vini Lopez

Y
 Yeimer López

Spanska efternamn